Лев Семёнович Ценко́вский (, Варшава, —
, Лейпциг) — польско-российский ботаник, протозоолог и бактериолог, член-корреспондент Петербургской АН (1881).

Биография 
Л. С. Ценковский, поляк по национальности, родился в семье очень бедной и малообразованной. Но мать его, хорошо понимая значение образования, сделала всё от неё зависящее, чтобы дать сыну хорошее образование. По окончании в 1839 г. курса Варшавской гимназии, был отправлен в качестве стипендиата Царства Польского в Императорский Санкт-Петербургский университет, где сначала поступил на математическое отделение физико-математического факультета, но вскоре перешёл на естественное, где в особенности занимался ботаникой.

В 1844 г. Ценковский окончил курс университета со степенью кандидата естественных наук и был оставлен при Санкт-Петербургском университете, а через два года получил степень магистра по защите диссертации «Несколько фактов из истории развития хвойных растений».

Год спустя, получив командировку, Ценковский отправился с полковником Ковалевским в Центральную Африку (в северо-восточный Судан, к устьям Белого Нила) и пробыл в путешествии два года. Там он собрал богатый материал из флоры и фауны Судана. Результаты работы были опубликованы в "Географических ведомостях" (1850) и в Gazeta Warszawska (1853). 

В 1850 г. Ценковский был назначен профессором по кафедре естественных наук в ярославский Демидовский лицей, где оставался до 1855 г., затем занял кафедру ботаники Санкт-Петербургского университета. В следующем году Ценковский блестяще защищает диссертацию на степень доктора ботаники.

Неблагоприятный петербургский климат вредно влиял на и без того слабое здоровье Ценковского, и потому в 1859 г. он уехал за границу, где пробыл, постоянно занимаясь научными исследованиями, около четырёх лет.

В 1865 году, с открытием Императорского Новороссийского университета (ныне — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова), Ценковский был приглашён туда в качестве профессора ботаники. В Одессе он принял деятельное участие в основании Новороссийского общества естествоиспытателей, был избран его первым президентом. На первом заседании общества в 1870 г. Л. С. Ценковский предложил создать биологическую станцию в Севастополе во исполнение постановления II съезда русских естествоиспытателей и врачей, принятого в 1869 году. Севастопольская биостанция была официально открыта уже в следующем, 1871 году.

В этот период он начал исследования в области микробиологии, заложил научные направления, которые нашли свое развитие в опытах: профессора ботаники Ф.М. Каменского — процесс симбиоза грибов с высшими растениями; профессора ботаники Ф. М. Породко — физиология микроорганизмов, брожение дрожжей. 

В 1869 г. он перешёл в Императорский Харьковский университет.

Ценковский занимался низшими организмами (инфузориями, низшими водорослями, грибами, бактериями и т. д.) и целым рядом точных исследований установил генетическую связь между монадами и миксомицетами, солнечниками и радиоляриями, флагеллятами и пальмеллевидными водорослями и т. д. Уже в своей пробной лекции Ценковский высказал верный и для того времени смелый взгляд, что, как его убедили собственные исследования, инфузории суть простейшие организмы, состоящие из комка протоплазмы, и что господствовавшее тогда воззрение Эренберга на инфузории, как на высоко организованных животных, неверно.

Его докторскую диссертацию «О низших водорослях и инфузориях», посвящённую морфологии и истории развития различных микроскопических организмов (Sphacroplea annulina, Achlya prolifera, Actinosphaerium и т. д.) можно считать одним из первых по времени и классическим трудом в названной области. Уже в этом труде высказана мысль, что между растительным и животным мирами нет резкой границы, и что именно это и подтверждает организация исследованных форм. Последующие исследования Ценковского подтверждают это мнение, ставшее в настоящее время аксиомой.

Его важнейшие исследования, посвящённые истории развития миксомицет (слизевых грибов) и монад, дали ему возможность сблизить тех и других. Весьма важно открытие Ценковского у водорослей, флагеллят, а впоследствии и у бактерий, пальмеллевидного состояния, то есть способности клеток выделять слизь и образовывать слизевые колонии.

Много важных работ Ценковского посвящено низшим водорослям и грибам, относящимся к растительному царству, и амёбам, солнечникам (Actinosphaerium, Clathrulina и т. д.), флагеллятам (Noctiluca, хризомонадам и т. д.), радиоляриям, ресничным инфузориям (возражение на ацинетовую теорию Штейна 1855 г.), относящимся к животному царству, так что заслуги его в ботанике и в зоологии одинаково велики.

Последний период своей деятельности Ценковский посвятил тогда совсем новой отрасли знания — бактериологии. Он в высокой степени способствовал развитию практической бактериологии в России, в особенности им были усовершенствованы методы прививок против сибирской язвы. Немецкий ботаник Юлиус Сакс () назвал его основателем научной бактериологии.

В 1880 г. Ценковский предпринял поездку по Белому морю, причём занимался, главным образом, сборами микроорганизмов на Соловецких островах, с их последующим исследованием в лаборатории.

Сколь велика и значительна была научная деятельность знаменитого учёного, столь же высоки были и его душевные качества. Скромность, деликатность, доброта и гуманность были отличительными свойствами его характера. Во всех учебных заведениях, где он служил, он ставил преподавание ботаники на должную высоту, можно сказать, создавал научное преподавание ботаники, которого в то время, когда он начал свою деятельность, почти что не было. Очень многие из зоологов и ботаников России XIX—XX веков были прямыми или косвенными учениками (ученики учеников) Ценковского.

Библиография 

 «Zur Befruchtung d. Juniperus communis» («Bull. soc. nat. Moscou». 1853, № 2)
 «Bemerkungen liber Stein’s Acineten Lehre» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1855, XIII)
 «Algologische Studien» («Bot. Zeitschrift», 1855)
 «О самозарождении» (СПб., 1855);
 «Zur Genesis eines einzeiligen Organismus» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1856. XIV);
 «Ueber meinen Beweis für die Generatia primaria» (ibid., 1858, XVII);
 «Ueber Cystenbildung hei Infusorien» («Zeitschr. wiss. Zoologie», 1855, XVI);
 «Rhisidium Confervae Glomeratae» («Bot. Zeit.», 1857);
 «Die Pseudogonidien» («Jahrb. wiss. Bot.», 1852, I);
 «Ueber parasitische Schläuche auf Crustaceen und einigen Insectenlarven» («Bot. Zeitschr.», 1861);
 «Zur Entwickelungsgeschichte der Myxomyceten» («Jahrb. wiss. Bot.», 1862, XIII);
 «Das Plasmodium» (ibid., 1863, III);
 «Ueber einige Chlorophyllhaltige Gloeocapsen» («Bot. Zeit.», 1865);
 «Beiträge z. Kenntniss d. Monaden» («Arch. micr. Anatomie», 1865, I);
 «Ueber den Bau und die Entwickelung der Labyrinthulaceen» (ibid., 1867, III);
 «Ueber die Clathrulina» (ibid.);
 «Ueber Palmellaceen und einige Flagellaten» (ibid., 1870, VI; то же «Труды 2-го съезда рус. естеств. и врачей»);
 «Ueber Schwärmerbildung bei Noctiluca miliaris» («Arch. micr. Anat», 1871, VII);
 «Ueber Schwärmerbildung bei Radiolarien» (ib.);
 «Die Pilze der Kahmhaut» («Bull. Acad. S.-Petersb.», 1872, XVII);
 «Ueber Noctiluca miliaris» (ibid., 1873, IX);
 «О генетической связи между Mycoderma vini, Pénicillium viride и Domatium pullullans» («Труды 4-го съезда русск. естеств. и врачей», 1872);
 «Ueber Palmellen-Zustand bei Stigeocionium» («Bot. Zeit.», 1876);
 «К морфологии сем. Ulothrichineae» («Тр. общ. испыт. прир. Харьков. Унив.», 1877, то же «Bull. Acad. S.-Petersb.», 187 6);
 «Ueber einige Rhizopoden und verwandte Organismen» («Arch. micr. Anat.», 1876, т. XII);
 «Zur Morphologie der Bactérien» («Mém. Acad. S.-Petersb.», сер. 7, т. XXV);
 «Отчет о беломорской экскурсия 1880 г.» («Труды СПб. Общ. Естеств.», 1881, XII);
 «Микроорганизмы. Бактериальные образования» (Харьк., 1882);
 «О пастеровских прививках» («Труды Вольн. Эконом. Общ.», 1883, 1884);
 «Отчет о прививках антракса в больших размерах» («Сборн. Херсонск. земства», III, 1886).
 Юбилейная речь Ценковского, носящая автобиографический характер (см. «Южный Край», 1886).

Примечания

Литература 
 Базилевская Н. А., Мейер К. И., Станков С. С., Щербакова А. А. Выдающиеся отечественные ботаники. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 16—24.
 
 Бучинский П. Лев Семёнович Ценковский. // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. XIII, вып. I, 1888.
  (в пер.)

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Бактериологи Российской империи
Выпускники Варшавской гимназии
Преподаватели физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Демидовского лицея
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Биологи XIX века
Протозоологи